

Film, literatura i muzyka 
 Armageddon – film katastroficzny w reżyserii Michaela Baya z 1998 roku
 Armageddon (ang. Armageddon: The Cosmic Battle of the Ages) – XI tom bestsellerowej serii Powieść o czasach ostatecznych autorstwa Tima LaHaye'a i Jerry'ego B. Jenkinsa
 Armagedon – polska grupa death metalowa
 Har-Magedon – miejsce ostatecznej bitwy dobra i zła wspomniane w Apokalipsie św. Jana

Sport 
 WWE Armagedddon – doroczna gala zapasów zawodowych
 Armageddon (2008) – największa federacja wrestlingu na świecie

Gry komputerowe 
 Mortal Kombat: Armageddon – gra komputerowa z serii Mortal Kombat
 Red Faction: Armageddon – gra komputerowa z serii Red Faction
 Worms Armageddon – gra komputerowa z serii Worms
 Worms 2: Armageddon – gra komputerowa z serii Worms